Pierre Pourrat (1758-1835), fabricant de papier, sous-préfet d'Ambert, député.
 Pierre-Mathias Pourrat, (1779-18..), député.
 Alfred Pourrat (1821-1889), général commandant l'École polytechnique.
 Henri Pourrat (1887-1959), écrivain français, ethnologue, spécialiste de l'Auvergne.